

Веліхово — місто в Ґродзиському повіті Великопольського воєводства
 Веліхово — гміна в Ґродзиському повіті Великопольського воєводства
 Веліхово — село в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства